Чемпионат России по футболу среди женщин прошёл в 2004 году с 4 мая по 23 октября. 8 команд высшей лиги на предварительном этапе сыграли каждая с каждой в два круга (дома и в гостях). ЦСК ВВС (Самара) и НИКА (Нижний Новгород) расформированы. Энергия (Воронеж) по финансовым причинам заявилась в первый дивизион.

Высшая лига

Предварительный этап 

На финальном этапе первые 4 команды предварительного этапа сыграли каждая с каждой в два круга (дома и в гостях) и с учетом всех набранных очков определили чемпиона, а последние 3 команды боролись за 5-е место.

Турнир за 1 место

Турнир за 5 место

Лучшие бомбардиры чемпионата

33 лучших игрока сезона 
По итогам турнира традиционно определили 33 лучших футболисток сезона 2005. Кроме того, лучшей футболисткой сезона была признана Ольга Летюшова («Россиянка»).

Все голы чемпионата 

За две команды голы забивали Анна Кожникова («Приалит»/«Россиянка»), Кристина Анохина («Приалит»/«Россиянка»).

Первая лига

Победитель соревнований в первой лиге  Энергия-ДЮСШ по финансовым соображениям отказалась переходить в высшую лигу, но правом повышения в классе воспользовались  "Виктория" и "Аврора"

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте womenfootball.ru
 Чемпионат России на сайте rsssf.com

Чемпионаты России в 2005 году
Футбол в России в 2005 году
2005 год в женском футболе